Vitre brisée peut désigner :
 Sophisme de la vitre brisée, illustration de la notion de coût d'opportunité ;
 Théorie de la vitre brisée, sur l'enchaînement des incivilités et de la délinquance.

Voir aussi 
 Vitre